Известно несколько фильмов с таким русским названием:

 Герой её романа (фильм, 1984) — СССР, реж. Юрий Горковенко
 Герой её романа (фильм, 1999) — Австралия, реж. Энтони Дж. Боуман (оригинальное название «Paperback Hero»)
 Герой её романа (фильм, 2001) — Россия, реж. Михаил Кокшенов, Владимир Мун